Гай Плето́рий ():
 Гай Плеторий — посол в Иллирию в 172 году до н. э.;
 Гай Плеторий — квестор 48 года до н. э., потомок предыдущего.

Примечания